Stolipin je priimek več oseb:
 Arkadij Dmitrijevič Stolipin (1822—1899), ruski general 
 Pavel Grigorjevič Stolipin, sovjetski general
 Pjotr Arkadjevič Stolipin (1862—1911), ruski politik, ministrski predsednik